Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ) — российская общественная организация, которая занимается созданием дружественной интернет-среды и популяризацией интернет-технологий. Создана в 1996 году и является одной из старейших общественных организаций Рунета. В декабре 2014 года РОЦИТ был переформатирован. Своими целями организация заявляет объединение активных интернет-пользователей России, представление их интересов, а также создание платформы для взаимодействия пользователей, бизнеса, государства и решения острых вопросов, связанных с IT-отраслью.

Правление  
Председатель правления:
Гореславский Алексей Сергеевич — генеральный директор АНО «Институт развития интернета»

Члены правления:
 Ашманов Игорь Станиславович (ЗАО «Ашманов и Партнеры»)
 Быстрицкий Андрей Георгиевич (НИУ ВШЭ)
 Воробьёв Андрей Александрович (Координационный центр доменов .RU/.РФ)
 Гореславский Алексей Сергеевич (ИРИ)
 Гребенников Сергей Владимирович (РАЭК)
 Козлюк Артем Валерьевич (РосКомСвобода)
 Колесников Андрей Вячеславович (Ассоциация Интернет вещей)
 Плуготаренко Сергей Александрович (РАЭК)
 Рыжиков Сергей Владимирович (1С-Битрикс)
 Подсеваткин Илья Сергеевич (МедиаГвардия)
 Сагдатулин Рустам Анзорович (РОЦИТ)
 Синодов Юрий Сергеевич  (Роем.ру)
 Твердынин Марк Михайлович (РОЦИТ)
 Ярных Андрей Юрьевич (Лаборатория Касперского)

Директор: Сагдатулин Рустам Анзорович.

В середине 2000-х гг. большую роль в развитии организации сыграл Хан-Магомедов, Джан Джанович.

Проекты РОЦИТ 
Исследовательский центр РОЦИТ — реализация комплекса задач, связанных со сбором, обработкой и анализом мнений пользователей в интернете по вопросам доступности, безопасности и качеству работы цифровых сервисов.

Голос Рунета: Голосования. Опросы. Форумы — площадка, где пользователи Рунета могут заявить о своём мнении, повлиять на качество и скорость решения общественных, экономических, социальных и образовательных проблем, связанных с IT-отраслью. Главная задача — сформировать официальную позицию интернет-сообщества по затрагивающие его проблемам.

Индекс цифровой грамотности — всероссийское исследование для оценки уровня знаний россиян о современных технологиях и электронных услугах.

BUDUGURU. IT — моя будущая профессия — образовательный проект для молодых людей 12-35 лет, который призван помочь стать успешным профессионалом в сфере информационных технологий.

Горячая линия — сервис по приёму сообщений об интернет-угрозах и жалоб на некачественный сервис в сети.

Центр безопасного интернета в России занимается проблемой безопасной и комфортной работы в интернете. Организатор мероприятий Международного Дня безопасного интернета на территории РФ в форме Недели безопасного Рунета. Является уполномоченным российским членом Европейской сети Центров безопасного интернета (), действующей в рамках Safer Internet Programme Европейской комиссии и объединяющей национальные Центры безопасного интернета стран ЕС и России. Входит в состав Международной сети «горячих линий» по борьбе с противоправным контентом INHOPE.

НеДопусти.ру — социальный проект по защите детей от похищений и эксплуатации.

РИФ.Регион — всероссийский проект, серия региональных конференций, посвященных интернет-отрасли: онлайн-коммуникациям, IT-бизнесу, стартапам, новым технологиям, электронной торговле и т. д. Это своеобразное продолжение главного IT-события года — конференции «РИФ+КИБ», которая на протяжении 20 лет собирает тысячи айтишников и рядовых пользователей Рунета.

Примечания

Ссылки 
 РОЦИТ — официальный сайт
 РОЦИТ в Facebook
 РОЦИТ в ВКонтакте
 РОЦИТ в Twitter
 РОЦИТ в Instagram
 О «перезагрузке» РОЦИТ по итогам очередного общего собрание членов организации (11 декабря, 2014)
 Председатель правления РОЦИТ сформулировал 5 принципов для пользователей интернета (февраль, 2015)
 РОЦИТ выступил против введения налога на интернет (февраль, 2015)
 РОЦИТ представил инициативы по защите абонентов сотовых телефонов (апрель, 2015)
 РОЦИТ направил в Роспотребнадзор обращение с просьбой защитить интересы пользователей, которые оказались обманутыми при покупке авиабилетов онлайн (май, 2015)
 В законопроект «О праве на забвение» внесут правки (июнь, 2015)
 

Общественные организации России
Рунет